Alcalá-Zamora es un apellido que puede servir para hacer referencia a diversas personas:

 Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente de la Segunda República Española.
 José Alcalá-Zamora Franco, senador y político español del siglo , hijo de Pedro Alcalá-Zamora Ruiz de Tienda.
 José Eustaquio Alcalá-Zamora Caracuel, vicepresidente de la Diputación Provincial de Córdoba entre 1871 y 1873, hermano de Gregorio y de Luis y tío de Niceto Alcalá-Zamora.
 Gregorio Alcalá-Zamora Caracuel, senador y político español del siglo , tío de Niceto Alcalá-Zamora.
 Luis Alcalá Zamora y Caracuel, sacerdote y político español del siglo , hermano de Gregorio Alcalá-Zamora Caracuel y tío de Niceto Alcalá-Zamora.
 Niceto Alcalá-Zamora Castillo, jurista y profesor de Derecho procesal del siglo , hijo de Niceto Alcalá-Zamora.
 Pedro Alcalá-Zamora Ruiz de Tienda, militar y político español del , padre de José Alcalá-Zamora Franco.